Седрік Аміссі (кір. Cédric Amissi, нар. 20 березня 1990, Бужумбура) — бурундійський футболіст, півзахисник саудівського клубу «Аль-Таавун» і національної збірної.
 Мохамед Аміссі (кір. Mohamed Amissi, нар. 3 серпня 2000, Брюссель) — бельгійський і бурундійський футболіст, нападник нідерландського клубу «Гераклес».